Фигероа може да се отнася за:
 Габриел Фигероа (1907-1997), мексикански кинооператор
 Майнор Фигероа (р. 1983), хондураски футболист